Хотан:
 Хотан — місто і оаза на південному сході Сіньцзяну у Китаї
 Хотан — річка в Сіньцзяні у Китаї.